Соглашение о португальской орфографии (1990) () — подписано в Лиссабоне 16 декабря 1990 года представителями Португалии, Бразилии, Анголы, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Кабо-Верде и Сан-Томе и Принсипи. В 2004 году после получения независимости к соглашению присоединился Восточный Тимор.

Соглашение призвано унифицировать орфографическую норму португальского языка и ликвидировать существовавшие до этого различия в написании, принятом в Бразилии, с одной стороны, и в Португалии и других португалоязычных странах — с другой.

По некоторым оценкам, реформа орфографии коснётся написания примерно 1,6 % слов в европейском варианте португальского языка и 0,5 % слов в бразильском варианте.

Соглашение официально вступило в силу на территории Бразилии с 1 января 2009 года. Переходный период, в течение которого было возможно также использование старых норм написания, продолжался до 31 декабря 2012 года.

Ссылки 
 Текст соглашения о реформе орфографии

Португальский язык
Португальский 1990